Siebke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Siebke (1922–2009), deutscher Bauingenieur
 Hans-Christian Siebke (1940–2023), deutscher Politiker (CDU)
 Harald Siebke (1899–1965), deutscher Hochschullehrer für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Ingrid Siebke (* 1948), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Siebke (1936–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Universitätsrektor
 Peter Siebke (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Richard Siebke (1891–1978), deutscher Kriminaldirektor
 Signe Munch Siebke (1884–1945), norwegische Malerin
 Sönke Siebke (* 1964), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister und MdL Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Siebeke